«Полундра!» — пятый альбом группы «Ноль», записанный 1992 году. Первый альбом группы, в котором звучат песни с наличием обсценной лексики.

История 
Примечательно, что финансирование альбома было предоставлено финансовой пирамидой «МММ», в рядах которой на тот момент был барабанщик группы Алексей Николаев. На деньги компании также удалось снять клип «Иду, курю». Запись альбома получилась тяжелой и вымученной, при этом сказывалось состояние Чистякова на момент записи и уход из группы по личным обстоятельствам гитариста Георгия Старикова. Несмотря на всё было записано около тридцати песен, в окончательный вариант вошло лишь восемь. Впоследствии был издан полный авторский вариант альбома с 13 композициями.

После записи и выпуска альбома произошёл резонансный несчастный случай — лидер группы Федор Чистяков попал в следственный изолятор «Кресты» по делу о нападении на свою сожительницу Ирину Линник. Суд признал Чистякова невменяемым, после чего тот пробыл год в психиатрической больнице им. Скворцова-Степанова.

В течение 1992-93 годов альбом распространялся ограниченным тиражом на кассетах по инициативе ударника группы Алексея Николаева. В этом издании были слегка изменены порядок песен и их наименования.

Материал альбома 
Альбом получился самым громким и тяжёлым со времен «Музыки драчёвых напильников»
Основными номерами альбома стали «Мажорище», «Блуждающий биоробот», «Школа жизни», «Я проиграл», «Говнорок». Именно благодаря последней песне в лексиконе критиков и меломанов появился одноименный термин.

Критика 
Андрей Бурлака сравнивает альбом с послепинкофлойдовскими записями Сида Баррета: «с одной стороны, он интригующе-остр, с другой — пугающе-безумен».

Кирилл Преображенский из журнала «Огонёк» отозвался об альбоме следующим образом: «Альбом получился злым, хотя, с музыкальной точки зрения, вполне добротным: рок-н-ролльные страдания под баян, балалайку и электрогитары… Признаки нарастающего душевного кризиса … налицо… Мощно-жутковатый рок-реквием „Русская экологическая“ с рефреном „…нечем дышать, Я хочу отсюда бежать“, похоже, и запечатлен на обложке».

Список композиций

Участники записи 

 Фёдор Чистяков — баян, вокал, гитара, фузз, клавишные
 Дмитрий Гусаков — бас-гитара, бэк-вокал
 Алексей Николаев — барабаны, балалайка, бэк-вокал, гитара

 Приглашённые музыканты
 Владимир Зыков — труба
 Александр Никишин — гитара

Примечания

Ссылки 
 «Полундра!» на официальном сайте
 «Полундра!» на сайте Discogs.com

Альбомы русского рока
Альбомы 1992 года
Альбомы группы «Ноль»